Lany kan syfta på följande platser:

Polen 

 Łany (ort i Polen, Schlesiens vojvodskap), Powiat gliwicki, 
 Łany (ort i Polen, Opole vojvodskap), Powiat kędzierzyńsko-kozielski,

Tjeckien 

 Lány (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Lány (ort i Tjeckien, Pardubice), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar